

Geografia

Austria 
 Neustadtl – frazione di Neustadtl an der Donau, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Neustadtl an der Donau – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Neustadtl – antico nome tedesco di Nové Město, comune nel distretto di Hradec Králové (Hradec Králové)
 Neustadtl bei Pfraumberg – antico nome tedesco di Stráž, comune nel distretto di Tachov (Plzeň)
 Neustadtl in Mähren – antico nome tedesco di Nové Město na Moravě, città nel distretto di Žďár nad Sázavou (Vysočina)

Romania 
 Ungarisch-Neustadtl – antico nome tedesco di Baia Mare, municipio nel distretto di Maramureș (Transilvania)

Slovenia 
 Neustadtl in Unterkrain – antico nome tedesco di Novo mesto, città (Slovenia Sudorientale)

Altro 
 Punteggio Neustadtl – sistema di calcolo dei punteggi dei tornei di scacchi

Pagine correlate 
 Neustadt – pagina di disambiguazione
 Neustädtel – pagina di disambiguazione
 Nové Město (disambigua) – pagina di disambiguazione